Wilde steht für:
 Wilde (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Wilde steht als Stereotyp für folgende Menschengruppen:

 Barbaren, siehe Barbar
 Heiden, siehe Heidentum
 Eingeborene, siehe Naturvolk
 Idealbild des Naturmenschen, siehe Edler Wilder

Wilde ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Wilde (Provinz Buenos Aires), Stadt im Partido Avellaneda, Gran Buenos Aires, Argentinien

Gewässer:
 Wilde (Twiste)
 Wilde (Eder)

Siehe auch:
 Oscar Wilde (Begriffsklärung)
 Junge Wilde, Gruppen von Wissenschaftlern und Künstlern
 Große Wilde, Quellbach der Thyra, Sachsen-Anhalt
 Kleine Wilde, Zufluss der Großen Wilde, Sachsen-Anhalt
 Wild (Begriffsklärung)
 Wylde
 Vilde